Chlamyphoridae è una famiglia di mammiferi cingolati. Nonostante i gliptodonti siano tradizionalmente considerati cingolati a gruppi staminali al di fuori del gruppo che contiene gli armadilli moderni, vi era il dubbio che la famiglia esistente Dasypodidae potesse essere parafiletica sulla base di prove morfologiche. Nel 2016, una ricerca basata sull'analisi del DNA mitocondriale dell'estinto Doedicurus, ha evidenziato le strette parentele tra i giganteschi gliptodonti (ormai estinti) e la maggior parte degli armadilli attuali; di conseguenza, tutti gli armadilli con l'eccezione del genere Dasypus sono stati riclassificati come appartenenti alla famiglia Chlamyphoridae, che comprende le sottofamiglie Chlamyphorinae, Euphractinae, Tolypeutinae e Glyptodontinae. È possibile che anche gli estinti Pampatheriidae e altre forme come Proeutatus fossero rappresentanti di Chlamyphoridae.

Classificazione 
Di seguito una tassonomia delle specie esistenti di armadilli di questa famiglia.

Famiglia Chlamyphoridae
 Sottofamiglia Chlamyphorinae
 Genere Calyptophractus
 Clamidoforo di Burmeister, Calyptophractus retusus
 Genere Chlamyphorus
 Clamidoforo troncato, Chlamyphorus truncatus
 Sottofamiglia Euphractinae
 Genere Euphractus
 Armadillo a sei fasce, Euphractus sexcinctus
 Genere Zaedyus
 Pichi, Zaedyus pichiy
 Genere Chaetophractus
 Armadillo villoso urlatore, Chaetophractus vellerosus
 Armadillo villoso maggiore, Chaetophractus villosus
 Armadillo villoso andino, Chaetophractus nationi
 Sottofamiglia Tolypeutinae
 Genere Cabassous
 Armadillo coda molle maggiore, Cabassous tatouay
 Armadillo coda molle del Chaco, Cabassous chacoensis
 Armadillo coda molle settentrionale, Cabassous centralis
 Armadillo coda molle meridionale, Cabassous unicinctus
 Genere Priodontes
 Armadillo gigante, Priodontes maximus
 Genere Tolypeutes
 Armadillo a tre fasce, Tolypeutes matacus
 Bolita, Tolypeutes tricinctus

Di seguito è riportato un cladogramma che segue le analisi di Delsuc et al. (2016):

Note 

Xenartri
Cingolati
Fauna sudamericana